GeForce steht für:
 Nvidia GeForce, eine Grafikprozessorfamilie von Nvidia
 Expedition GeForce, eine Achterbahn im Holiday Park in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 G-Force